En toute intimité — концертный альбом, CD и DVD бельгийской певицы Лары Фабиан с записью акустического концерта, проведенного 2 и 3 февраля 2003 года в парижском концертном зале «Олимпия». Изданы в 2003 году.

Об альбоме 
En toute intimité включает акустические версии хитов Лары Фабиан, кавер-версии известных песен — таких как «Caruso» (исполнявшейся Ларой Фабиан много раз до этого), известный хит французского певца Рено «Mistral Gagnant», песню «Comme ils disent» Шарля Азнавура, попурри из песен популярной французско-квебекской рок-оперы Starmania и арию «Addio del passato» из оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Список композиций 
CD

DVD
 "Bambina" - intro
 "J'y crois encore"
 "Comme ils disent"
 "Caruso"
 "S'en aller"
 "Aimer déjà"
 "Voir un ami pleurer"
 "Je t'aime"
 "Pour que tu m'aimes encore"
 "Je suis mon coeur"
 "Addio del passato"
 "Mistral gagnant"
 "Si tu m'aimes" / "Parce que tu pars"
 "Tu es mon autre" — дуэт с Maurane
 "Medley Starmania"
 "Calling you"
 "Tout"
 "Je suis malade"
 "Immortelle"
 "Bambina" — гитарная версия с Jean-Félix Lalanne

Ссылки 
 Lara Fabian Official Website
En toute intimité  на Allmusic

Альбомы Лары Фабиан
Концертные альбомы Polydor Records
Концертные альбомы 2003 года
Видеоальбомы 2003 года